Santa Cruz de Bravo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Felipe Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, ort, 
 Santa Cruz de Bravo (kommun), Oaxaca, 
 Santa Cruz de Bravo, Delstaten Mexiko, ort, Tianguistenco, 
 Santa Cruz de Bravo, Puebla, ort, Petlalcingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar